Ли́нзе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Линзе, Вальтер (1903—1953) — немецкий юрист.
 Линзе, Корнелия (род. 1959) — немецкая гребчиха.